Caroline County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Caroline County (Maryland)
Caroline County (Virginia)